Венский договор — название нескольких договоров, союзов и конгрессов, проводившихся и заключенных в Вене.

 Венский конгресс (1515) — конгресс, на котором были подтверждены прежние брачные договоры между детьми Владислава и внуками Максимилиана.
 Венский мир (1606)‎‎ — мирный договор между Иштваном Бочкаи и Рудольфом II Габсбургом.
 Венский союз (1725) — союз Австрии и Испании.
 Венский союзный договор (1726) — союзный договор между Австрией и Россией.
 Венский мирный договор (1738) — договор, завершивший войну за Польское наследство.
 Венский мирный договор (1809) или Шёнбруннский мир — между Францией и Австрией, завершил существование Пятой антифранцузской коалиции.
 Венский конгресс (1814—1815) — общеевропейская конференция, определившая международное устройство после французской революции 1789 года и наполеоновских войн.
 Венский мирный договор (1864) — между Австрией, Пруссией и Данией, завершил Австро-прусско-датскую войну.
 Венский мирный договор (1866) — между Австрией и Италией о передаче последней Венецианской области.
 Венский арбитраж — название двух политических решений, вынесенных Германией и Италией, с целью удовлетворения территориальных претензий Венгрии
 Первый Венский арбитраж (1938) — предписывал Чехословакии передать Венгрии часть территорий Словакии и Закарпатской Украины.
 Второй Венский арбитраж (1940) — предписывал Румынии передать Венгрии Северную Трансильванию.

См. также 
 Венская конвенция
 Венский протокол